Alexandre Daoust (1886-1947), peintre belge ;
 Fernand Daoust (1926-2020), personnalité politique et syndicaliste québécois ; 
 Giles Daoust (1979-), scénariste, réalisateur et producteur belge ;
 Jacques Daoust (1948-2017), homme d'affaires, administrateur et homme politique québécois ;
 Jean-Michel Daoust (1983-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Jean-Paul Daoust (1946-), poète et essayiste québécois ;
 Mireille Daoust (1951-2009), comédienne québécoise ;
 Nathalie Daoust (1977-), artiste contemporaine canadienne ;
 Raymond Daoust (1923-1983), avocat criminaliste québécois ;
 Renée Daoust, architecte et urbaniste québécoise qui a reçu le prix Ernest-Cormier en 2016 ;
 Sylvia Daoust (1902-2004), sculptrice québécoise ;
 Yves Daoust (1946-), compositeur de musique électroacoustique canadien ;
 Jacques Daoust (1948-), homme d'affaires et personnalité politique québécoise.